Hakubun Shimomura (né en 1954), homme politique japonais
Osamu Shimomura (1928-2018), chimiste et biologiste marin japonais
Tomi Shimomura (né en 1980), footballeur japonais
Tsutomu Shimomura (né en 1964), hacker japonais
Yoko Shimomura (née en 1967), compositrice et musicienne japonaise
Yukio Shimomura (né en 1932), joueur et entraîneur de football japonais